Заозерщина () — деревня в Протасовском сельсовете Октябрьского района Гомельской области Белоруссии.

Кругом лес.

География

Расположение 
В 26 км на северо-восток от городского посёлка Октябрьский, 13 км от железнодорожной станции Рабкор (на ветке Осиповичи — Рабкор от линии Осиповичи — Жлобин), 170 км от Гомеля.

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Октябрьский — Паричи. Строения деревянные, усадебного типа.

История 
Основана в начале XX века переселенцами из соседних деревень. В 1908 году в Рудобельской волости Бобруйского уезда Минской губернии. В 1929 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты в апреле 1942 года полностью сожгли деревню и убили 21 жителя. 9 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года в составе колхоза «Восток» (центр — деревня Моисеевка).

Население

Численность 
 2004 год — 3 хозяйства, 5 жителей.

Динамика 
 1908 год — 5 дворов, 44 жителя.
 1917 год — 68 жителей.
 1940 год — 21 двор, 95 жителей.
 1959 год — 90 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 3 хозяйства, 5 жителей.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Октябрьского района (Гомельская область)